Roller coaster () може означати:

Альбоми
 - альбом 2004 року Скотта Кейна
 - мініальбом 1990 року гурту The Jesus and Mary Chain
 - альбом 1996 року гурту Let Loose
 - альбом 2006 року гурту Red Bacteria Vacuum
 - альбом 1993 року гурту Red House Painters
 - альбом 2004 року гурту Randy Rogers Band
 - альбом 2005 року Джима Веррароса

Пісня
 - пісня B*Witched
"Roller Coaster" - пісня Джастіна Бібера
 - пісня Luke Bryan
 - пісня Еріки Жейн
 - пісня Dolly Style
"Roller Coaster" - пісня 1966 року гурту 13th Floor Elevators з альбому 
"Roller Coaster" - пісня 2001 року гурту Blink-182 з альбому Take Off Your Pants and Jacket
"Rollercoaster" - пісня 2003 року гурту Machine Gun Fellatio з альбому 
"Rollercoaster" - пісня 2008 року Джанет Джексон з альбому Discipline
"Rollercoaster" - пісня 2005 року гурту Sleater-Kinney з альбому 
"Rollercoaster" - пісня 2014 року гурту Bleachers з альбому 
"Rollercoaster" - пісня Анрі Рене
"Rollercoaster" - пісня Вінсента Мартелла із комедійного серіалу Фінеас і Ферб епізоду "Rollercoaster: The Musical"
"Roller Coaster" - пісня 2018 року Кім Чан-Мі з її мініальбому Offset